La Korvpalli Meistriliiga 2013-2014 è stata la 23ª edizione del massimo campionato estone di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Kalev/Cramo.

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Note

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2013
Pallacanestro nel 2014
2013-2014